Светско првенство у даљинском пливању одржано је у оквиру 12. Светског првенства у воденим спортовима у Мелбурну 2007. Такмичење је одржано од 18. марта до 25. марта, на плажи Сент Килда. Највише успеха су имали руски такмичари који су од 6 могућих освојили 4 златне медаље. У следећој табели су приказани пебедници у свих 6 такмичарских дисциплина.

Освајачи медаља 

{| class="wikitable"
|-
! colspan="7" align=center|Мушки
|-
|Дисциплина
|!  style="text-align:center; background:gold; width:200px"|
|! style="text-align:center;"|Резултат
|!  style="text-align:center; background:silver; width:200px"|
|! style="text-align:center;"|Резултат
|!  style="text-align:center; background:#c96; width:200px"|
|! style="text-align:center;"|Резултат
|-
|5 кмдетаљи
|Томас Лурц  <small>
| 56:49.6
|Јевгениј Дратцев  <small>
| 56:50.7
|Спиридон Јаниотис  <small>
| 56:56.6
|-
|10 кмдетаљи
|Владимир Дјатчин  <small>
| 1:55:32.52
|Томас Лурц  <small>
| 1:55:32.58
|Јевгениј Дратцев  <small>
| 1:55:47.31
|-
|25 кмдетаљи
|Јуриј Кудинов <small>  
| 5:16:45.55
|Марко Форментини <small>
| 5:18:36.80
|Мохамед Занати <small>
| 5:19:23.23
|-
! colspan="7" align=center|Биланс медаља мушки
|-
{| class="wikitable"
||| Држава||Злато||Сребро||Бронза||Укупно
|-
| 1.||||2||1||1|| 4
|-
| 2.||||1||1||-|| 2
|-
| 3.||||-||1||-||1    
|-
| 4.||||-||-||1|| 1  
|-
| 5.||||-||-||1|| 1 
|-
| || Укупно (5)||3||3||3||9   
|-
! colspan="7" align=center |Жене
|-
|5 km детаљи
|Лариса Иљченко  <small>
| 1:00:41.3
|Јекатерина Силверстова  <small>
| 1:00:43.6
|Кејт Брукс-Питерсон  <small>
| 1:00:47.9
|-
|10 кмдетаљи
|Лариса Иљченко  <small>
| 2:03:57.9
|Касандра Патен  <small>
| 2:03:58.9
|Кејт Бруск-Питерсон  <small>
| 2:03:59.5
|-
|25 кмдетаљи
|Брита Камрау-Корештејн  <small>
| 5:37:11.66
|Калин Келер  <small>
| 5:39:39.62
|Ксенија Попова  <small>
| 5:39:51.51
|-
! colspan="7" align=center |Биланс медаља жене
|-

Види још 
 Светско првенство у воденим спортовима 2007
 Светско првенство у воденим спортовима

Спољашње везе 
 Мелбурн 2007 службени сајт
 Резултати (Omega Timing):даљинско пливање

Светска првенства
Даљинско пливање
Спорт у Мелбурну
Спорт у 2007.